Bereżany – miasto na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim
 Bereżany – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Bereżany – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim
 Bereżany − wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim